Die Oberste Liga 1997 war die sechste Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 16. März 1997 und endete am 9. November 1997. Meister wurde zum fünften Mal Spartak Moskau. Absteigen mussten Fakel Woronesch, Lokomotive Nischni Nowgorod und Kamas Nabereschnyje Tschelny.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Vereine stiegen ab.

Teilnehmer 

Die 18 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:

Die  15 bestplatzierten Mannschaften der Saison 1996:
 Spartak Moskau
 Alanija Wladikawkas
 Rotor Wolgograd
 Dynamo Moskau
 ZSKA Moskau
 Lokomotive Moskau
 Baltika Kaliningrad
 Lokomotive Nischni Nowgorod
 Krylja Sowetow Samara
 Zenit Sankt Petersburg
 Rostselmasch Rostow
 Torpedo-Luschniki Moskau
 Tschernomorez Noworossijsk
 Kamas Nabereschnyje Tschelny
 Schemtschuschina Sotschi

Die drei Aufsteiger:
 Schinnik Jaroslawl
 FK Tjumen
 Fakel Woronesch

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Vollständige Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1997
Premjer-Liga-Saison